Homburg (Saarland) : ciutat alemanya de Saarland
 Homburg (Turgòvia) : municipi suís de Turgòvia
 Castell d'Homburg : castell de Rin del Nord-Westfàlia
 Bad Homburg vor der Höhe : ciutat alemanya de Hessen

Altres
 Hombourg : municipi francès de l'Alt Rin
 Hombourg-Budange : municipi francès de la Mosel·la
 Hombourg-Haut : municipi francès de la Mosel·la
 Hombourg (Bèlgica) : localitat del municipi belga de Plombières